LTV:

 Трудовая теория стоимости ( — LTV)
 Пожизненная ценность клиента () — показатель эффективности продукта
  — соотношение объёма кредита и стоимости залога
 Lifetime Television — американский кабельный канал
 Latvijas Televīzija — латвийское телевидение
 Lietuvos Televizija — литовское телевидение
 Ling-Temco-Vought — не существующий ныне американский конгломерат и аэрокосмическая компания:
 Vought — называемая LTV Aerospace в период, когда она принадлежала Ling-Temco-Vought
 LTV Steel — наименование Ling-Temco-Vought после распродажи неметаллургических активов компании
 LTV A-7 Corsair II — американский штурмовик
 LTV XC-142 — американский экспериментальный транспортный самолёт вертикального взлёта и посадки